DUP kan henvise til

 Democratic Unionist Party (forkortet DUP), et politisk parti i Nordirland
 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (forkortet DUP), en dansk myndighed, der varetager efterforskning af straffesager mod ansatte i politiet og behandler og træffer afgørelse i klagersager over politipersonale
 Danske Uafhængige Pladeselskaber (forkortet DUP), en brancheorganisation
 Den Udenlandske Presseforening i Danmark (forkortet DUP), en forening for journalister